Christian Kaddour (1942-), athlète français, spécialiste du saut en longueur et du triple saut
 Hédi Kaddour (1945-), universitaire et écrivain
 Leïla Kaddour-Boudadi (1980-), journaliste
 Noureddine Kaddour (1988-), footballeur algérien

Toponyme 

 , page d'homonymie
 
 Oued Kaddour (oued en Tunisie)

Voir aussi